Салют або феєрверк — публічне видовище, яке створюється засобами піротехніки (феєрверочними виробами), що супроводжується різноманітними світловими (декоративне полум'я, паперов стрічки) та звуковими (постріли, свист) ефектами.
 Салют — урочиста форма вітання або віддання почестей артилерійськими або рушничними залпами, прапорами, зброєю (гвинтівкою, шаблею). Інша назва — яса.
 «Салют» — анімаційний фільм 1975 року студії Київнаукфільм, режисер — Ірина Гурвич.
 «Салют» — перша в історії світової космонавтики програма створення космічних станцій, яка тривала з 1971—1982 р.

Примітки

Література 
 В. І. Резніченко. Салют // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4

Посилання 
 Салют  //